Конвойная служба (воен.) — многозначный военный термин:
 Конвойная служба — служба охраны и сопровождения задержанных, арестованных, осуждённых, военнопленных и т. п.
 Конвойная служба — система мер на морском театре военных действий, направленная на обеспечение безопасности морских перевозок.

Примечания